Le nom bièvre ou bièvres vient du gaulois bebros (« castor »). Ce nom se retrouve sous des formes voisines dans les toponymes Beuvry (Pas-de-Calais), Beuvry-la-Forêt (Nord), Beuvron, Lamotte-Beuvron, et Buverchy (Somme) en France,  (Suisse, canton des Grisons, et Belgique, Brabant flamand),  (Flandre) et Bévercé (Wallonie) en Belgique.

Sciences et techniques

Biologie 
 Bièvre (masculin) est un ancien nom du Castor d'Europe (Castor fiber).
 Le Harle bièvre (Mergus merganser) est une espèce de canards piscivores, de la famille des Anatidés.

Patronyme 

 François-Georges Mareschal de Bièvre (1747-1789), un écrivain français.

Toponyme 

 le canton de Bièvres, une ancienne division administrative et une circonscription électorale française située dans le département de l’Essonne, en région Île-de-France ;
 la plaine de Bièvre, une plaine située en Isère (France), entre le plateau de Chambaran et la forêt de Bonnevaux ;

Nom de localité 
 Bièvre, une commune située dans la province de Namur, en Région wallonne (Belgique) ;
 Bièvres, une commune située dans l'Aisne (France) ;
 Bièvres, une commune située dans les Ardennes (France) ;
 Bièvres, une commune située dans l'Essonne (France) ;

Hydronyme 
 la Bièvre, une rivière de la région Île-de-France, affluente de la Seine à Paris ;
 la Bièvre, une rivière du département de la Moselle (France), affluent de la Sarre ;
 la Bièvre, une rivière du département de l'Isère (France), affluent du Rhône ;
 la Bièvre, une petite rivière du département des Ardennes (France), affluent de la Bar ;
 la Bièvre, une petite rivière du département de Loir-et-Cher (France), affluent du Beuvron ;

Odonyme 
 la rue de Bièvre, une rue du  de Paris sur le cours aujourd'hui souterrain de la rivière éponyme.

Notes et références

Voir aussi 
 
 

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France